Hao oder Hào steht für:
 Hao (Tuamotu-Inseln), ein Atoll der Tuamotu-Inseln in Französisch-Polynesien
 Hao (Gemeinde), eine Gemeinde in Französisch-Polynesien
 号 / 號, hào, einen chinesischen Ehrennamen, siehe Chinesischer Name 
 ein altes Volumenmaß, siehe Hao (Einheit)
 Hào, ein Zehntel des Vietnamesischer Đồng, der vietnamesischen Währung

Hao ist der Name folgender Personen:

 Chen Hao 陈好 (* 1979), chinesische Schauspielerin und Model
 Fu Hao 妇好 / 婦好, Fù Hǎo, auch Mǔ Xīn (ca. 1200–1181 v. Chr.), Gemahlin des Königs Wu Ding
 Huang Hao 黄皓 / 黃皓, Huáng Hào (2. Jh.), Eunuch zur Zeit der Drei Reiche im alten China

 Ning Hao 宁浩, Níng Hào (* 1977), chinesischer Regisseur und Drehbuchautor
 Sun Hao 孙皓 Sun Hào (242–284), vierter und letzter Kaiser der Wu-Dynastie

 Zhang Hao (Eiskunstläufer) 張昊 (* 1984), chinesischer Eiskunstläufer

Hao ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Hao Jinli (1916–2011), chinesischer Geistlicher, Bischof von Xiwanzi
 Leo Hao (* 1973), russischer Maler, Illustrator und Grafikdesigner
 Hao Haidong (* 1970), chinesischer Fußballspieler

 Hao Jialu (* 1987), chinesische Fechterin
 Hao Jingfang (* 1984), chinesische Autorin
 Hao Junmin (* 1987), chinesischer Fußballspieler
 Hao Long Bin 郝龍斌, Bürgermeister von Taipeh
 Hao Shuai (* 1983), chinesischer Tischtennisspieler
 Hao Shuai (Leichtathletin) (* 1987), chinesische Hammerwerferin

HAO ist die Abkürzung für:
 Hydrologischer Atlas Österreichs, das amtliche Kartenwerk des BMLFUW
 High Altitude Observatory, eine amerikanische Observatoriumsplattform
 Handelsaufbau Ost, ein deutsches Unternehmen zur Verwaltung polnischen Besitzes von 1939 bis 1945

HAO